Les Iulii Caesares sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Iulii que la tradition fait descendre du Troyen Iule (ou Ascagne). Ils apparaissent au 

Pour l'étymologie du cognomen Caesar, voir la biographie de Jules César.

Le plus célèbre de ces Iulii Caesares fut le quatrième à porter le prænomen (prénom) Caius (ou Gaius), Jules César. Il ne faut pas commettre l'erreur courante de faire de Jules un prénom et de César un nom. Jules est le nomen (nom de famille) et César le cognomen (surnom).

Sous la République 
 Numerius Julius Caesar, sénateur du  ;
 Lucius Julius Caesar, fils du précédent, sénateur du  ;
 Lucius Julius Caesar, fils du précédent, sénateur du  ;
 Caius Julius Caesar Strabo Vopiscus, fils du précédent, sénateur du  ;
 Lucius Julius Caesar, frère du précédent, consul en 90 av. J.-C. et censeur en 89 av. J.-C. ;
 Lucius Julius Caesar, fils du précédent, consul en 64 av. J.-C. ;
 Lucius Julius Caesar, fils du précédent, sénateur du 
 Sextus Julius Caesar, arrière-grand-oncle du précédent, sénateur et tribun militaire au  sous Lucius Aemilius Paullus et gouverneur de Ligurie ;
 Sextus Julius Caesar, fils du précédent, consul en 157 av. J.-C. En tant qu'ambassadeur romain, il assiste à la restauration de la liberté de la ville d'Abdera (Thrace)en 169 av. J.-C. Une pièce à son effigie est visible ;
 Caius Julius Caesar, frère du précédent, sénateur du  ;
 Caius Julius Caesar II, fils du précédent, sénateur du , marié à Marcie, fille du consul Quintus Marcius Rex. Père de Caius Julius Caesar Strabo, Sextus Julius Caesar, Julia Caesaris, femme de Caius Marius ;
 Julia Caesaris, fille du précédent, femme de Marius ;
 Sextus Julius Caesar, frère de la précédente, consul en 91 av. J.-C. Appien nomme improprement son cousin Lucius Julius Caesar, consul en -90, du nom de Sextus Julius Caesar ;
 Sextus Julius Caesar, fils du précédent, questeur en 48 av. J.-C. Cousin et ami de Jules César. Sextus commande une de ses légions syriennes ;
 Caius Julius Caesar Strabo, oncle du précédent, préteur en 92 av. J.-C. ;
 Caius Julius Caesar, dit Jules César, fils du précédent, consul en 59, 48, 46, 45 et 44 av. J.-C. et dictateur de 48 à 44 av. J.-C. ;

Sous l'Empire 

 Caius Julius Caesar Octavianus, dit Auguste, petit-neveu et fils adoptif de Jules César, premier empereur romain de 27 av. J.-C. à 14 ;
 Caius Julius Caesar Vipsanianus, fils de Marcus Vipsanius Agrippa et de Julia, adopté par Auguste ;
 Lucius Julius Caesar Vipsanianus, fils de Marcus Vipsanius Agrippa et adopté par Auguste ;
 Tiberius Julius Caesar, dit Tibère, adopté par Auguste, empereur romain de 14 à 37 ;
 Nero Claudius Drusus, dit Drusus, adopté par Auguste, général romain ;
 Tiberius Claudius Drusus, dit Claude, empereur romain de 41 à 54 ;
 Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus, dit Néron, fils adoptif du précédent, empereur romain de 54 à 68 ;
 Caius Julius Caesar Germanicus, dit Germanicus, frère de l'avant-précédent, adopté par Auguste puis Tibère, général romain ;
 Caius Julius Caesar Germanicus, dit Caligula, fils du précédent, empereur romain de 37 à 41 ;

Autres 

 Julius Caesar anciennement Adelmare (v. 1558-1636), avocat et juge anglais, chancelier de l'Échiquier.

Arbre généalogique des Julio-Claudiens

Autres usages
 Julius Caesar, film muet britannique de , sorti en 1911.
 Julius Caesar, film britannique de , sorti en 1979.

Notes

Lien externe